Hillsboro (Alabama)
 Hillsboro (Dakota del Nord)
 Hillsboro (Illinois)
 Hillsboro (Indiana)
 Hillsboro (Iowa)
 Hillsboro (Kansas)
 Hillsboro (Maryland)
 Hillsboro (Missouri)
 Hillsboro (Ohio)
 Hillsboro (Oregon)
 Hillsboro (Texas)
 Hillsboro (Virgínia)
 Hillsboro (Virgínia de l'Oest)
 Hillsboro (Wisconsin)
 Hillsboro Beach, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Hillsboro Pines, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Hillsboro Ranches, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.